RKE – Port lotniczy Roskilde
 RKE – system otwierania pasywnego (ang.: Remote Keyless Entry)
 RKE – ulepszona wersja okularu Kellnera (ang.: Okular Reversed-Kellner)